Новотитаро́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Динском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Новотитаровский сельский округ.

Административный центр — станица Новотитаровская.

Площадь поселения — 233,98 км².

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 4 населённых пункта:

Руководство 
Глава Новотитаровского сельского поселения — Кошман Сергей Константинович.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения 

Сельские поселения Динского района